Der Kremlin Cup 2009 (, Transkription: Kubok Kremlja 2009) war die 14. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen im Olimpijski in Moskau, Russland. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand zeitgleich mit dem BGL Luxembourg Open 2009 in Luxemburg vom 19. bis zum 25. Oktober 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Janković und im Doppel die Paarung bestehend aus Nadja Petrowa und Katarina Srebotnik. Im Einzel gewann Francesca Schiavone gegen Wolha Hawarzowa mit 6:3, 6:0 und im Doppel Marija Kirilenko / Nadja Petrowa gegen Marija Kondratjewa / Klára Zakopalová mit 6:2, 6:2.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2009 fand vom 17. bis zum 18. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski